Выпускной (фильм):
 Выпускной (фильм, 1980) () — канадский фильм ужасов 1980 года.
 Выпускной (фильм, 2008) () — американский фильм ужасов 2008 года. Не является ремейком, но снят по мотивам фильма 1980 года «Выпускной».
 Выпускной (фильм, 2011) () — американская молодёжная романтическая комедия режиссёра Джо Нассбаума.
 Выпускной (фильм, 2014) — российская молодёжная комедия режиссёра Всеволода Бродского.
 Выпускной (фильм, 2016) () — румынский драматический фильм режиссёра Кристианом Мунджиу